Стромайл Эмануэль Свифт (, род. 21 ноября 1979 года, Шривпорт, штат Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.

Биография 
Свифт учился в университете штата Луизиана, где играл за баскетбольную команду «Тайгерс» с которой на своём втором году обучения дошёл до раунда NCAA Sweet 16. Во время драфта НБА 2000 года он был выбран под 2 номером клубом «Ванкувер Гриззлис». В 2001 году на матче всех звёзд НБА принимал участие в конкурсе бросков сверху, в котором занял 4 место.

После сезона 2004/05 он покинул «Гриззлис» и как свободный агент подписал четырёхлетний контракт стоимостью 22 млн долларов с Хьюстон Рокетс. Во время своего перехода в «Рокетс» Свифт оставался последним игроком «Гриззлис» с состава, который переехал из Ванкувера. В 2006 году он вновь вернулся в «Гриззлис». Его и права на 8 номер драфта Руди Гея обменяли на Шейна Баттье.

4 февраля 2008 года Свифт был обменян в «Нью-Джерси Нетс» на Джейсона Коллинза и денежную компенсацию.. 1 марта «Нетс» отчислили баскетболиста из своего состава. Уже 4 марта «Финикс Санз» заключил с ним контракт, рассчитанный до конца сезона. По окончании сезона «Санз» решили не продлевать с ним соглашение и в сентябре 2009 года Стромайл подписал контракт с «Филадельфией Севенти Сиксерс», однако его отчислили ещё до начала чемпионата.

Не получив больше предложений от клубов НБА Свифт продолжил свою карьеру в Китае, подписав в декабре 2009 года соглашение с клубом «Шаньдун Лайонс».

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 NBA.com profile — Stromile Swift
 LSU Tigers bio 
 ClutchFans.net Stromile Swift Profile

Баскетболисты США
Игроки «ЛСЮ Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Шаньдун Хироус»